Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier I, se dispute du 15 au .

Dinara Safina remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vania King et Nadia Petrova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 2008
Tokyo
Sport au Japon en 2008
Tennis en septembre 2008